Cesari de Nazianz, metge i sant grec, germà de Gregori Nazianzè 
 Cesari d'Arle, bisbe d'Arle del 502 fins vers el 542.
 Cesari (abat), segle X